«Упырь» — русская народная сказка из сборника сказок фольклориста А. Н. Афанасьева.

В третьем томе его сборника «Народные русские сказки» имеет номер 363. По системе классификации сказочных сюжетов Aарне-Томпсона-Утера относится к сюжету ATU 363. Сказка была переведена на английский язык и опубликована Уильямом Шедден-Ральстоном.

Печаталаcь как в сборниках русских сказок, так выпускалась в виде аудиосказок.

Сюжет 
Сюжет относится к сказкам-страшилкам (ужасы, хоррор). В сборнике Александра Афанасьева имеется несколько сказок на этот мотив.

В данной сказке речь идёт о старике и старухе, у которых была дочь Маруся. Однажды на праздник Андрея Первозванного, когда деревенские девки собрались в одной избе, к ним пришёл мо́лодец-незнакомец, который предложил Марусе выйти за него замуж. Девушка рассказала об этом родителям, которые посоветовали ей узнать — кто таков этот неизвестный молодец. Для этого дали ей клубок ниток, который необходимо было незаметно привязать к пуговице незнакомца и по распустившемуся клубку узнать — где он обитает.

Так и сделав, нитка привела Марусю к церкви, и она увидела, как находящийся внутри незнакомец поедает мертвеца. Незнакомец, узнавший от Маруси, что она ходила за ним к церкви, спрашивал её — видела ли девушка, что он там делал. Отвечая дважды на этот вопрос отрицательно, незнакомец навёл порчу на родителей девушки и они умерли. В третий раз злой молодец сказал, что умрёт и Маруся. Испугавшаяся девушка обратилась за помощью к старухе, которая рассказала, что необходимо сделать попу, который будет её отпевать после смерти. Похоронили Марусю, как посоветовала старуха на перекрестии дорог.

Проезжавший однажды мимо могилы Маруси боярский сын увидел на холмике красивый цветок, приказал слуге пересадить его в горшок и поставить в дом боярина. Из того цветка однажды ночью появилась красивая девица, которую боярский сын взял замуж и у них родился сын. Однажды Маруся пошла в церковь, увидела там прежнего незнакомца, который сообщил, что назавтра умрут её муж и сын. Так оно и произошло. Маруся пошла в церковь с пузырьком святой живой воды, который её дала знакомая старуха, плеснула на упыря святую воду — он рассыпался прахом. Затем, взбрызнула этой же водой мужа и сына, которые ожили и с той поры все они вместе жили долго и счастливо.

Сюжет сказки «Упырь» лёг основу поэмы Марины Цветаевой «Молодец».

См. также 
 Народные русские сказки
 Вампир

Примечания

Ссылки 

 Упырь
 Нечистый (Упырь)

Литературные произведения по алфавиту
Русские народные сказки